Mikulino () – miejscowości w Rosji

 Mikulino – wieś w obwodzie moskiewskim
 Mikulino – wieś w rejonie łokniańskim obwodu pskowskiego
 Mikulino – wieś w rejonie siebieskim obwodu pskowskiego
 Mikulino – wieś w obwodzie riazańskim
 Mikulino – wieś w obwodzie smoleńskim
 Mikulino – wieś w Tatarstanie

Miejscowości na Białorusi 

 Mikulino – wieś w obwodzie witebskim, w rejonie głębockim, w sielsowiecie Urzecze.

Zobacz także 
 Mikulin

Strony ujednoznaczniające